Ngassa peut désigner plusieurs localités au Cameroun :
 Ngassa, dans l'arrondissement de Meri,
 Ngassa, dans l'arrondissement de Dargala.

Voir aussi  
 Max Ngassa, un réalisateur camerounais.

Homonymie de localités